dolina

BiH:
 Doline (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor

Srbija:
 Doline (Kanjiža, Srbija), naselje u općini Kanjiža

Vidi i:
 Dolina (razdvojba)